Termin WI ima više značenja.

 Viskonsin, američka država
 Visbaden, grad u Nemačkoj